reedycja

 wznowienie – termin hokejowy

Zobacz też